Il Mandrolisai rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Nuoro e Oristano.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato tendente al cerasuolo.
odore: vinoso con profumo caratteristico e gradevole.
sapore: asciutto, sapido, con retrogusto grad. amarognolo armonico, vellutato, caratteristico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni 
 

Vini DOC della provincia di Nuoro
Vini DOC della provincia di Oristano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bovale
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cannonau
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Monica